Мя́кса () — деревня в волости Кастре уезда Тартумаа, Эстония.

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Мякса.

География и описание 
Расположена в 11 километрах к востоку от уездного центра — города Тарту — и в 13 километрах к северу от волостного центра — посёлка Вынну. Высота над уровнем моря — 59 метров.

Климат — умеренный. Официальный язык — эстонский. Почтовый индекс — 62306.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 120 человек, из них 115 (95,8 %) — эстонцы.

По данным переписи населения 2021 года, в деревне насчитывалось 108 жителей, из них 107 (99,1 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Мякса:

История 
Первое упоминание о деревне относится к 1555 году (Mex). Название деревни происходит из времён существования Тевтонского ордена, когда она принадлежала роду фон Мексов (Mecks).

В исторических источниках 1582 года упоминается Dwor Joanna Mexa, 1601 года — Mex Moysa, 1627 года — Meckshoff oder Pepefehr, 1782 года — Meckshof .

В 1977 году, в период кампании по укрупнению деревень, с Мякса были объединены деревни Мурулаане и Рехекюла.

Инфраструктура 
В деревне Мякса имеется центральное водоснабжение и канализация; широкополосный доступ в Интернет; есть сельская площадь, игровые площадки и места для отдыха, рыболовные и туристические тропы. В деревню ходит школьный автобус. До 2009 года в деревне был пункт проката библиотеки, работающей в деревне Выыпсте.

Достопримечательности 

В километре к юго-западу от деревни Мякса находится маленькое, но глубокое озеро Агали (площадь 13,0 га, наибольшая глубина 19,5 м). К югу от него в окружении лесов и лугов находится озеро Тамме.

На территории деревни находятся мыза Мексгоф (Мякса) (), мызный парк и семейная часовня фон Эссенов (одних из владельцев мызы), внесённые в Государственный регистр памятников культуры Эстонии.

Примечательной в деревне Мякса является аллея древних деревьев вдоль шоссе.

Примечания 

Населённые пункты уезда Тартумаа